Gading Jaya (Sungai Menang), een plaats in Indonesië
Gading Jaya (Tabir Selatan), een plaats in Indonesië
Gading Jaya (Sungai Rumbai), een plaats in Indonesië